Mr. Mercedes (boek), een Krimiboek van Stephen King uit 2014
 Mr. Mercedes (televisieserie), televisieserie naar het gelijknamige boek van Stephen King